Chappe ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Chappe (1763–1805), französischer Techniker und Geistlicher
 Georges Chappe (* 1944), französischer Radrennfahrer
 Jean Chappe d’Auteroche (1728–1769), französischer Astronom
 Pedro Chappé (Pedro Chappé García; 1945–2003), kubanischer Basketballspieler und -trainer 
 Taymi Chappé (Taymi Chappé Valladares; 1968–2020), spanische Fechterin 

Chappe steht für:
 Chappe (Mondkrater)

Siehe auch:
 Chappes
 Schapp
 Schappe, Abfallfasern bei der Seidenverarbeitung